Варе́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 90 км на південний схід від Бордо, 33 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 244 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 612,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Варес на сайті французького Національного інституту географії 
 Варес на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Варес на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варес на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варес на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна
 Варес (значення)

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна